Монахан може да се отнася за:

 Монахан, град в Ирландия
 Монахан (графство), графство в Ирландия
 Доминик Монахан, британски артист